In 2014 werd het 100ste Campeonato Paranaense gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Paraná. De competitie werd gespeeld van 18 januari tot 13 april en werd georganiseerd door de Federação Paranaense de Futebol. Londrina werd kampioen.

Eerste fase

Degradatie play-off

Knock-outfase

Details finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Paranaense
Paranaense